Sjömil kan avse:

 Nautisk mil – den nuvarande betydelsen, en längdenhet som används internationellt inom sjöfart och luftfart – i officiellt språk kallas enheten alltid "nautisk mil". 
 Sjömil (äldre mått) – ett äldre längdmått till sjöss, som i olika länder och vid olika tidsperioder varierat i längd.